Neotragini – monotypowe plemię ssaków z podrodziny antylop (Antilopinae) w obrębie rodziny wołowatych (Bovidae).

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w gęstych lasach w Afryce.

Morfologia 
Długość ciała 38–66 cm, długość ogona 5–13 cm, wysokość w kłębie 24–38 cm; długość rogów 2,5–12,7 cm; masa ciała 2–10 kg.

Systematyka

Etymologia  
 Memina (Meminna): syngaleska nazwa antylopki. Gatunek typowy: Moschus pygmaeus .
 Neotragus:  neos „nowy”; τραγος tragos „kozioł”.
 Tragulus:  „koza”, od  tragos „koza”; przyrostek zdrabniający -ulus. Gatunek typowy: Capra pygmaea ; młodszy homonim Tragulus  (Tragulidae).
 Minytragus: gr. μινυς minus, μινυoς minuos „mały”; τραγος tragos „kozioł”. Gatunek typowy: nie podano, obejmuje kilka gatunków afrykańskich karłowatych antylop.
 Spinigera: łac. spinigera „noszący kolce”, od spina „kolec, cierń”; -gera „noszący”, od gerere „nosić”. Gatunek typowy: Antilope spinigera  (= Capra pygmaea ).
 Nanotragus: gr. νανος nanos „karzeł”; τραγος tragos „kozioł”. Gatunek typowy: Antilope spinigera  (= Capra pygmea ).
 Nesotragus: gr. νησος nēsos „wyspa”; τραγος tragos „kozioł”. Gatunek typowy: Nesotragus moschatus .
 Hylarnus: gr. ὑλη hulē „teren lesisty, las”; ἁρνος harnos „owieczka”. Gatunek typowy: Neolragus batesi .

Podział systematyczny 
Do plemienia należy jeden rodzaj antylopka (Neotragus) z następującymi gatunkami:
 Neotragus pygmaeus  – antylopka karłowata 
 Neotragus batesi  – antylopka lilipucia
 Neotragus kirchenpaueri  
 Neotragus moschatus  – antylopka piżmowa
 Neotragus livingstonianus

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Wołowate